Владимир Александрович Клевно — российский врач-судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор, директор ФГУ Российский центр судебно-медицинской экспертизы (2004—2009).

Член общественных академий наук РАЕН (академик с 2006 г.), РАМТН, ВАНКБ. Женат, имеет двух взрослых сыновей.

Биография 
Родился 18 января 1955 года в селе Верх-Суетка Благовещенский (ныне Суетский) район Алтайского края.

В 1978 г.окончил лечебный факультет Алтайского государственного медицинского института в Барнауле по специальности «врач-лечебник».

В 1978—1980 гг. обучался в клинической ординатуре на кафедре судебной медицины по специальности судебно-медицинская экспертиза, получив первичную специальность врач-судебно-медицинский эксперт.

В 1981 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинскуих наук, а в 1992 г. по результатам публичной защиты докторской диссертации президиумом Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки РФ ему присуждена учёная степень доктора медицинских наук и присвоено учёное звание профессора по специальности судебная медицина.

С 1980 по 2003 гг., находясь на преподавательской работе, В. А. Клевно прошёл путь от ассистента, доцента до профессора кафедры судебной медицины Алтайского государственного медицинского университета. Научно-педагогическую работу успешно совмещал с практической экспертной деятельностью в Алтайском краевом Бюро судебно-медицинской экспертизы.

С 2003 г. заместитель директора по научной работе, а с 2004 по 2009 гг. — директор ФГУ Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздравсоцразвития России. В 2009 году прошёл дополнительную послевузовскую профессиональную переподготовку по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» в Национальном НИИ общественного здоровья, экономики, управления и права ГОУ ВПО ММА имени И. М. Сеченова (ныне Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздравсоцразвития России), получив дополнительную основную специальность «руководитель учреждения здравоохранения».

В настоящее время работает в Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области.

В 2017 г.  Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном» мальчике, см. подробнее на РБК .

Является специалистом в области судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы, имеет высшую врачебную квалификационную категорию по специальности судебно-медицинская экспертиза и сертификат специалиста врач-судебно-медицинский эксперт, состоит в международном реестре судмедэкспертов.

В. А. Клевно — учёный и организатор судебно-медицинской науки и экспертной деятельности, внёсший личный вклад в развитие отечественной судебной медицины. Его кандидатская диссертация по судебной медицине «Экспертные критерии вида и последовательности повреждений грудной клетки тупыми предметами» (Москва, 1981) отмечена дипломом профессионального общества страны, как лучшая научно-исследовательская работа года, а докторская «Комплексная судебно-медицинская оценка множественных переломов грудной клетки при травме твёрдыми тупыми предметами» (Санкт-Петербург, 1992) — признана ВАК Минобразования России лучшей работой среди медико-биологических и фармацевтических работ 1992 года. Соавтор более 300 публикаций, 18 монографий и книг, 9 изобретений, 10 рационализаторских предложений, редактор 17 научных сборников, 16 новых и усовершенствованных медицинских технологий, используемых в производстве судебно-медицинских экспертиз.

С учётом его научных экспертных исследований были сформированы два новых направления в области экспертной деятельности /Identification of blunt objects according to the injuries caused by them, National Center for Biotechnological Information. PMID 16838860 . Это микромеханика разрушения кости как твёрдого биологического тела и биотрибология, послужившие основой для разработки экспертных критериев установления места и направления внешнего воздействия, дифференциальной диагностики удара и компрессии, последовательности, прижизненности и давности образования повреждений /The basic patterns of the change in the morphological properties of rib fractures with the breathing preserved. NCBI, PMID 8184450./ .

Экспертная работа 
С участием В. А. Клевно производятся судебно-медицинские экспертизы, в том числе, по умышленным убийствам, по делам, связанным с привлечением к уголовной ответственности медицинских работников, требующим идентификации личности неопознанных тел при ЧС с многочисленными человеческими жертвами.

Под его непосредственным руководством работала бригада судебно-медицинских экспертов ФГУ «Российского центра судебно-медицинской экспертизы» Минздравсоцразвития России по производству судебно-медицинских экспертиз погибших и пострадавших в результате террористического акта в городе Беслане (РСО-Алания 1-3 сентября 2004 года), зоне грузино-югоосетинского конфликта (Южная Осетия, 2008), а также при ликвидации последствий авиакатастроф в Иркутске (2006), под Донецком (2006), в Перми (2008), крупных ДТП с многочисленными человеческими жертвами российских граждан в Израиле (2008), Египте (2008), Вьетнаме (2009), а также Российской Федерации (город Петушки Владимирской области, 2009). Осуществлено два международных проекта. Совместно с израильскими коллегами проведена идентификация 8 российских граждан, погибших при взрыве отеля в г. Табе (Египет). По линии Интерпола неоднократно выезжал в Таиланд (о. Пхукет) для работы в международном центре идентификации жертв Цунами с целью идентификации безвестно пропавших российских граждан во время Цунами 26 декабря 2004 года. NCBI, PMID 17191725.

Научно-методическая работа 
Профессор В. А. Клевно проводит работу по научно-методическому обеспечению судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации.

С его участием разработаны два федеральных закона: «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О внесении изменений в статью 52 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». В развитие последнего принято постановление Правительства Российской Федерации по утверждению Правил определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека и Приказ Минздравсоцразвития России по утверждению Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека № 194н и Таблицы процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм.
С целью обеспечения единого научно-методического подхода к производству судебно-медицинских экспертиз и повышению их качества, коллективом авторов под руководством профессора В. А. Клевно было подготовило 8 печатных изданий, призванных облегчить, но не регламентирующих их использование на практике в экспертном сообществе, так как являются лишь научным трудом автора: Сборник нормативных правовых документов, регулирующих порядок определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека; Комментарий к нормативным правовым документам; Руководство по судебно-медицинской экспертизе вреда здоровью; Ответы на вопросы по применению Правил и Медицинских критериев; Дефиниции и иллюстрации к Медицинским критериям; Экспертная и правоприменительная практика Медицинских критериев; Оценка переломов костей скуло-орбитального комплекса; Экспертиза вреда здоровью в случаях утраты общей и профессиональной трудоспособности; Экспертиза вреда здоровью в случаях психического расстройства, заболевания наркоманией либо токсикоманией.

Звания и должности 
 член Межведомственного координационно-методического совета по судебной экспертизе и экспертным исследованиям (2005),
 член Российской академии естественных наук (РАЕН, 2006),
 член Российской академии медико-технических наук (РАМТН, 2006),
 член Всемирной академии наук комплексной безопасности (ВАНКБ), (2007),
 главный редактор журнала «Судебно-медицинская экспертиза» (2007),
 член Межгосударственного координационно-методического совета по судебно-медицинской экспертизе и экспертным исследованиям (2007),
 председатель Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций (2008),
 член Экспертного совета по медицинским наукам ВАК Минобрнауки России (2008),
 эксперт Международная ассоциация судебно-медицинских экспертов (2005),
 заместитель председателя правления Всероссийского общества судебных медиков (2005),
 председатель правления Некоммерческого партнёрства судебно-медицинских экспертов (2008),
 член правления Некоммерческого партнёрства «Палата судебных экспертов» (2008),
 председатель Федерального координационно-методический совета по судебно-медицинской экспертизе и экспертным исследованиям (2008).

Награды и премии 
 Медаль «За трудовую доблесть»,
 Орден «За службу России» I степени (2008),
 Медаль «За труд во имя жизни» (2008),
 Медаль СК России «За содействие» (2008)
 Медаль «90 лет милиции России» (2007),
 Медаль «За содействие» (СК России) (2008),
 Почётная медаль Петра I «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России» (2006),
 Почётный знак ВОСМ «За заслуги в науке» (2006),
 Медаль «Лауреат ВВЦ» (2006),
 Медаль «90 лет ВЛКСМ» (2008),
 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2008),
 Орден «Наука, образование, культура» (2010),
 Медаль «130 лет со дня рождения И. В. Сталина» (2009),
 Медаль «140 лет со дня рождения В. И. Ленина» (2010),
 Памятная медаль «65 лет Победы в Великой отечественной войне 1941—1945 гг.» (2010)
 Медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля» (2013),
 Знак ЭКЦ МВД России «За заслуги в развитии экспертно-криминалистической службы» (2013),
 Памятная медаль Антитеррористического центра СНГ (2013).

Основные работы 
 Нормативные правовые документы, регулирующие порядок определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека: сборник / Клевно В. А. — М.: РИО ФГУ РЦСМЭ Минздравсоцразвития России, Гэотар-Медиа, 2009. — 64 с.
 Комментарий к нормативным правовым документам, регулирующим порядок определения степени тяжести вреда причинённого здоровью человека. — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. — 213 с.
 Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью: руководство. / Клевно В. А. и др.; под ред. проф. В. А. Клевно. — М.: Гэотар-Медиа, 2009—300 с.
 Клевно В. А., Богомолова И. Н. Определение степени тяжести вреда здоровью. Применение Правил и Медицинских критериев. Ответы на вопросы. — М.: Гэотар-Медиа, 2010. — 136 с.
 Клевно В. А., Куликов С. Н. Медицинские критерии вреда здоровью. Дефиниции и иллюстрации: атлас. Под ред. проф. В. А. Клевно — М.: Гэотар-Медиа, 2012.
 Клевно В. А. Медицинские критерии вреда здоровью: экспертная и правоприменительная практика. / Сост. В. А. Клевно — М.: Гэотар-Медиа, 2012. — 112 с.
 Клевно В. А., Пузин С. Н., Лаврова Д. И. Экспертиза вреда здоровью. Утрата общей и профессиональной трудоспособности: научно-практическое пособие. — М.: «Гэотар-Медиа», 2012.
 Клевно В. А., Ткаченко А. А. Экспертиза вреда здоровью. Психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией: научно-практическое пособие / В. А. Клевно, А. А. Ткаченко — М.: ИД «ИНФРА-М», 2013. — 176 с.
 Медицинские технологии, используемые при производстве судебно-медицинских экспертиз: Сборник 2005—2010. / Сост. В. А. Клевно. — М.: Гэотар-Медиа, 2012.
 Судебно-медицинская экспертиза: сборник нормативных правовых актов / сост. В. А. Клевно. — М.: Гэотар-Медиа, 2012.
 Клевно В. А. Судебно-медицинская экспертиза: теоретические, процессуальные, организационные и методические основы: науч.-практич. пособие. — М.: Гэотар-Медиа, 2012.
 Пузин С. Н., Клевно В. А., Лаврова Д. И., Дымочка М. А. Судебная медико-социальная экспертиза: правовые и организационные основы. — М.: Гэотар-Медиа, 2010. — 128 с.
 Судебно-медицинская экспертиза / Под ред. Р. А. Хальфина, В. А. Клевно, М. Е. Путина, И. М. Ахметзянова. — М., 2008. — 208 с.
 Итоги деятельности государственных судебно-медицинских экспертных учреждений Российской Федерации за 2007 год: датированный ежегодник / Клевно В. А., Лисянский Б. М., Самоходская О. И. и др. — М.: РИО ФГУ РЦСМЭ Минздравсоцразвития РФ, 2008. — 32 с.
 Клевно В. А., Наумов Э. С., Ломов В. Е. Локальные нормативные правовые акты, регулирующие государственную судебно-экспертную деятельность бюро судебно-медицинской экспертизы органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации. — М.: РИО ФГУ «РЦСМЭ Росздрава», 2008. — 268 с.
 Буромский И. В., Клевно В. А., Пашинян Г. А. Судебно-медицинская экспертиза: Термины и понятия: Словарь для юристов и судебно-медицинских экспертов. — М.: «Норма», 2006. — 256 с.
 В. А. Клевно, И. Н. Богомолова, О. А. Панфиленко и др. Российский центр судебно-медицинской экспертизы: страницы истории (к 75-летию со дня образования). Под редакцией проф. В. А. Клевно. — М.: РИО ФГУ «РЦСМЭ Росздрава», 2006. — 402 с.
 Клевно В. А., Капустин А. В., Самоходская О. В. Российский центр судебно-медицинской экспертизы (к 75-летию со дня образования). — М., 2006. — 40 с.
 Клевно В. А., Филиппов М. П., Чирков О. Ю., Горяинов О. П. Судебная медицина: Терминологический словарь (Основные понятия и определения, используемые в судебной медицине). — Барнаул: Изд-во БЮИ, 2002. — 187 с.
 Клевно В. А., Филиппов М. П., Чирков О. Ю., Горяинов О. П. Судебная психиатрия: Терминологический словарь (Основные понятия и определения, используемые в судебной психиатрии). — Барнаул: Изд-во БЮИ, 2002. — 74 с.
 Клевно В. А., Филиппов М. П., Чирков О. Ю., Горяинов О. П. Первая медицинская помощь: Терминологический словарь (Основные понятия и определения, используемые в преподавании). — Барнаул: Изд-во БЮИ, 2002. — 87 с.
 Клевно В. А., Бойко Ю. Л., Филиппов М. П., Клевно Р. В. Медико-криминалистический терминологический словарь (Основные понятия и определения, используемые в судебной медицине и криминалистике). — Барнаул: Изд-во БЮИ, 2003. — 315 с.
 Клевно В. А., Бойко Ю. Л., Филиппов М. П. Правовые основы судебно-экспертной деятельности. Барнаул: Изд-во БЮИ, 2003. — 131 с.
 Грищенко Н. Б., Клевно В. А., Мищенко В. В. Добровольное медицинское страхование: Основы современной практики. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. — 78 с.
 Диагностикум механизмов и морфологии переломов при тупой травме скелета. Т. 4. Механизмы и морфология повреждений грудной клетки и пояса верхней конечности/ В. Н. Крюков, В. А. Клевно, В. В. Хохлов и др. — Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1999. — 173 с.
 Клевно В. А. Морфология и механика разрушения рёбер (Судебно-медицинская диагностика механизмов, последовательности и прижизненности переломов). — Барнаул, 1994. — 304 с.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт В. А. Клевно посвящённый проблемам и решениям в области судебно-медицинской экспертизы .
 Клевно Владимир Александрович (1955 г. р.) // «Кто есть Кто в судебной медицине России» .
 Экспертиза вам поможет. На вопросы читателей ответил главный судмедэксперт России. «Российская газета» — Неделя № 4454 31.08.2007 .
 Кузьмич голубых кровей. Эксперты готовы проверить был ли томский старец императором Александром I. «Российская газета» — Сибирь № 4707 16.07.2008 .
 Пепел монархии. Поиск других мест захоронения царской семьи должен быть продолжен, утверждают эксперты. «Российская газета» — Столичный выпуск № 4705 14.07.2008 

Медики по алфавиту
Судебные медики России
Преподаватели Алтайского медицинского университета
Члены РАЕН